A Nagyváradi AC történelmet írt a magyar bajnokságban, ugyanis 1944-ben első vidéki csapatként szerzett bajnoki címet. A II. világháború és a front közeledése miatt több meccset is el kellett halasztani Kolozsváron és az ország más részein.

Eredmények 
1. forduló (1943. augusztus 22.):
Kolozsvár – Diósgyőr 3-1, Salgótarján -
Újvidék 3-2, Tisza Szeged – Debrecen 0-0, BSZKRT – Csepel 3-4, Szolnoki MÁV -
Nagyvárad 2-5, Elektromos – Kispest 0-3, Ferencváros – Vasas 5-2, 1943. augusztus
24-én játszották: Újpest – Gamma FC 2-2.

2. forduló (1943. augusztus 29.) Debrecen – BSZKRT 1-1, Diósgyőr – Elektromos
1-2, Vasas – Szolnoki MÁV 1-0, Újvidék – Tisza Szeged 1-1, Nagyvárad -
Kolozsvár 4-1, Kispest – Újpest 4-2, Gamma FC – Salgótarján 4-2, 1943. december
19-én játszották: Csepel – Ferencváros 4-3.

3. forduló (1943. szeptember 5.) Nagyvárad – Vasas 2-1, BSZKRT – Újvidék 1-3,Elektromos – Kolozsvár 1-2, Ferencváros – Debrecen 4-0, Újpest – Diósgyőr 5-0,
Szolnoki MÁV – Csepel 2-3, Salgótarján – Kispest 4-3, Tisza Szeged – Gamma FC
1-1.

4. forduló (1943. szeptember 26.)Salgótarján – Kolozsvár 3-0, BSZKRT -Kispest 3-6, Tisza Szeged – Diósgyőr 5-1, Újpest – Elektromos 9-0, Szolnoki MÁV
- Újvidék 3-2, Ferencváros – Gamma FC 2-3, Vasas – Debrecen 3-3, Nagyvárad -
Csepel 3-1.

5. forduló (1943. október 3.) Elektromos – Salgótarján 2-2, Diósgyőr -BSZKRT 2-2, Gamma FC – Szolnoki MÁV 1-0, Újvidék – Vasas 0-0, Kispest – Ferencváros
4-3, Kolozsvár – Tisza Szeged 5-1, Debrecen – Csepel 3-2, Újpest – Nagyvárad
2-1.

6. forduló (1943. október 10.) BSZKRT – Kolozsvár 3-3, Tisza Szeged – Elektromos3-2, Nagyvárad – Debrecen 2-0, Ferencváros – Diósgyőr 1-0, Csepel – Újvidék 8-1,
Salgótarján – Újpest 2-0, Szolnoki MÁV – Kispest 2-1, Vasas – Gamma FC 2-2.

7. forduló (1943. október 17.) Elektromos – BSZKRT 5-2, Újvidék – Debrecen4-0, Gamma FC – Csepel 1-1, Diósgyőr – Szolnoki MÁV 3-1, Újpest – Tisza Szeged
2-4, Salgótarján – Nagyvárad 1-2, Kispest – Vasas 2-5, Kolozsvár – Ferencváros 2-1.

8. forduló (1943. október 24.) Elektromos – Nagyvárad 3-4, Debrecen -Szolnoki MÁV 0-0, Újvidék – Ferencváros 0-0, Diósgyőr – Salgótarján 2-1,
Kolozsvár – Újpest 4-2, Gamma FC – BSZKRT 1-4, Kispest – Tisza Szeged 3-1,
Csepel – Vasas 0-2.

9. forduló (1943. október 31.) Nagyvárad – Újvidék 1-0, Szolnoki MÁV -Kolozsvár 0-1, Tisza Szeged – Salgótarján 2-1, Debrecen – Gamma FC 1-0, Újpest
- BSZKRT 1-3, Vasas – Diósgyőr 2-3, Ferencváros – Elektromos 5-0, Csepel -
Kispest 1-2.

10. forduló (1943. november 11.) Salgótarján – BSZKRT 1-0, Elektromos -Szolnoki MÁV 6-3, Gamma FC – Újvidék 5-0, Kispest – Debrecen 5-1, Diósgyőr -
Csepel 1-2, Tisza Szeged – Nagyvárad 1-2, Újpest – Ferencváros 2-1, Kolozsvár -
Vasas 1-1.

11. forduló (1943. november 21.) Debrecen – Diósgyőr 6-2, BSZKRT – TiszaSzeged 3-2, Vasas – Elektromos 1-3, Csepel – Kolozsvár 1-1, Szolnoki MÁV – Újpest
5-2, Nagyvárad – Gamma FC 2-1, Újvidék – Kispest 3-0, Ferencváros – Salgótarján
5-2.

12. forduló (1943. november 28.) Diósgyőr – Újvidék 2-2, Tisza Szeged – Ferencváros1-0, Kispest – Gamma FC 1-3, Salgótarján – Szolnoki MÁV 5-2, BSZKRT – Nagyvárad
0-2, Kolozsvár – Debrecen 1-1, Elektromos – Csepel 5-1, Újpest – Vasas 1-1.

13. forduló (1943. december 5.) Nagyvárad – Kispest 3-0, Gamma FC – Diósgyőr1-0, Szolnoki MÁV – Tisza Szeged 4-1, Újvidék – Kolozsvár 2-1, Debrecen -
Elektromos 2-1, Ferencváros – BSZKRT 4-1, Vasas – Salgótarján 1-1, Csepel -
Újpest 2-3.

14. forduló (1943. december 8.) BSZKRT – Szolnoki MÁV 0-6, Kolozsvár – GammaFC 1-2, Salgótarján – Csepel 1-2, Elektromos – Újvidék 5-0, Diósgyőr – Kispest
3-2, Újpest – Debrecen 10-1, Ferencváros – Nagyvárad 1-0, Tisza Szeged – Vasas
1-1.

15. forduló (1943. december 12.) Debrecen – Salgótarján 2-2, Szolnoki MÁV – Ferencváros1-0, Kispest – Kolozsvár 2-2, Csepel – Tisza Szeged 2-0, Gamma FC – Elektromos
1-1, Nagyvárad – Diósgyőr 1-2, Újvidék – Újpest 2-2, Vasas – BSZKRT 1-1.

16. forduló (1944. február 27.) Újvidék – Nagyvárad 1-3, Diósgyőr – Vasas2-3, Salgótarján – Tisza Szeged 5-2, Kolozsvár – Szolnoki MÁV 2-1, Elektromos -
Ferencváros 2-3, Kispest – Csepel 1-1, Gamma FC – Debrecen 2-3, BSZKRT – Újpest
2-8.

17. forduló (1944. március 5.) Vasas – Kispest 2-2, BSZKRT – Elektromos 1-2,Nagyvárad – Salgótarján 1-0, Tisza Szeged – Újpest 2-5, Ferencváros – Kolozsvár
3-0, Csepel – Gamma FC 2-4, Szolnoki MÁV – Diósgyőr 1-0, Debrecen – Újvidék 2-5.

18. forduló (1944. március 12.) Kispest – Szolnoki MÁV 1-1, Kolozsvár -BSZKRT 3-0, Elektromos – Tisza Szeged 4-0, Debrecen – Nagyvárad 1-2, Újvidék -
Csepel 1-0, Diósgyőr – Ferencváros 1-2, Újpest – Salgótarján 5-4, Gamma FC -
Vasas 2-1.

19. forduló (1944. március 19.) BSZKRT – Diósgyőr 2-2, Vasas – Újvidék 0-4,Salgótarján – Elektromos 7-2, Tisza Szeged – Kolozsvár 0-1, Nagyvárad – Újpest
2-1, Ferencváros – Kispest 2-2, Szolnoki MÁV – Gamma FC 2-1, Csepel – Debrecen
4-1.

20. forduló (1944. március 26.) BSZKRT – Salgótarján 1-2, Ferencváros -Újpest 2-1, Újvidék – Gamma FC 0-2, Szolnoki MÁV – Elektromos 2-1, Csepel -
Diósgyőr 1-1, Vasas – Kolozsvár 3-1, Nagyvárad – Tisza Szeged 4-1, Debrecen -
Kispest 4-2.

21. forduló (1944. április 2.) Gamma FC – Ferencváros 0-1, Diósgyőr – TiszaSzeged 2-1, Újvidék – Szolnoki MÁV 1-1, Elektromos – Újpest 0-3, Debrecen -
Vasas 2-3, Kolozsvár – Salgótarján 2-1, Kispest – BSZKRT 3-1, Csepel -
Nagyvárad 1-3.

22. forduló (1944. április 9.) Újpest – Kolozsvár 1-1, BSZKRT – Gamma FC2-0, Nagyvárad – Elektromos 2-1 (félbeszakadt, jóváhagyták a pályán elért
eredményt), Ferencváros – Újvidék 1-1, Tisza Szeged – Kispest 1-1, Salgótarján
- Diósgyőr 2-2, Szolnoki MÁV – Debrecen 3-0, Vasas – Csepel 3-0.

23. forduló (1944. április 16.) Kolozsvár – Elektromos 4-0, Debrecen – Ferencváros1-0, Csepel – Szolnoki MÁV 3-4, Kispest – Salgótarján 1-2, Újvidék – BSZKRT 6-2,
Diósgyőr – Újpest 4-2, Vasas – Nagyvárad 1-1, Gamma FC – Tisza Szeged 0-0.

24. forduló (1944. április 23.) Kolozsvár – Csepel 3-2, Diósgyőr – Debrecen0-0, Tisza Szeged – BSZKRT 7-3, Salgótarján – Ferencváros 2-3, Újpest -
Szolnoki MÁV 1-1, Kispest – Újvidék 3-4, Gamma FC – Nagyvárad 1-2, Elektromos -
Vasas 0-1.

25. forduló (1944. április 30.) Salgótarján – Gamma FC 2-3, Újpest – Kispest1-2, BSZKRT – Debrecen 0-4, Elektromos – Diósgyőr 2-5, Kolozsvár – Nagyvárad
2-1, Szolnoki MÁV – Vasas 2-1, Ferencváros – Csepel 1-2, Tisza Szeged – Újvidék
4-2.

26. forduló (1944. május 7.) Debrecen – Tisza Szeged 5-1, Gamma FC -Újpest 2-2, Diósgyőr – Kolozsvár 2-1, Vasas – Ferencváros 3-5, Kispest -
Elektromos 5-1, Nagyvárad – Szolnoki MÁV 3-1, Újvidék – Salgótarján 2-1, Csepel
- BSZKRT 2-2.

27. forduló (1944. május 14.) BSZKRT – Vasas 2-2, Kolozsvár – Kispest 3-1,Diósgyőr – Nagyvárad 4-3, Ferencváros – Szolnoki MÁV 6-0, Elektromos – Gamma FC
0-4, Salgótarján – Debrecen 5-0, Újpest – Újvidék 3-2, Tisza Szeged – Csepel
1-2.

28. forduló (1944. május 21.) Kispest – Diósgyőr 1-0, Debrecen – Újpest0-0, Csepel – Salgótarján 4-0, Újvidék – Elektromos 15-3, Szolnoki MÁV – BSZKRT
7-0, Gamma FC – Kolozsvár 2-1, Vasas – Tisza Szeged 3-5, Nagyvárad – Ferencváros
5-1.

29. forduló (1944. május 28.) Diósgyőr – Gamma FC 1-0, Elektromos -Debrecen 5-1, BSZKRT – Ferencváros 3-3, Kispest – Nagyvárad 2-3, Kolozsvár -
Újvidék 1-0, Tisza Szeged – Szolnoki MÁV 3-0, Salgótarján – Vasas 3-1, Újpest -
Csepel 9-0.

30. forduló (1944. június 4.) Ferencváros
- Tisza Szeged 3-1, Csepel – Elektromos 5-1, Vasas – Újpest 3-5, Gamma FC -
Kispest 2-1, Nagyvárad – BSZKRT 9-2, Újvidék – Diósgyőr 2-0, Debrecen -
Kolozsvár 3-1. Június 7-én játszották: Szolnoki MÁV – Salgótarján 2-4.

A végeredmény 

A bajnok Nagyváradi AC játékosai
Vécsey Adolf (30) – Mészáros Ferenc (30), Ónody I Andor (29) – Perényi József (22), Juhász Gusztáv (26), Deményi Rudolf (29) – Lóránt Gyula (25), Barna János (20), Sárvári Ferenc (30), Bodola Gyula (30), Tóth III Mátyás (30).
Játszott még: Kovács II János (12), Szegedi Miklós (12), Ferenczi Antal (3), Csapó György (2).
Edző: Rónay Ferenc

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

1944-1945-ös magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály) 
A háború miatt négy forduló után félbeszakadt a bajnokság.

1944-es őszi hadibajnokság 
A négy forduló után félbeszakadt 1944–1945-ös nemzeti bajnokság helyet tizenkét budapesti csapat részvételével hadibajnokságot tartottak. A Ferencváros–Újpest-mérkőzés a második félidő 38. percében légitámadás miatt 1–1-es állásnál félbeszakadt, az újrajátszásra kijelölt december 25-én már Budapesten folytak a harcok. A mérkőzés eredménye 1–1-es eredménnyel szerepel a táblázatokban.

A hadibajnokság végeredménye 

Ferencváros TC játékosai: Csikós Gyula (11), Rudas Ferenc (11), Tátrai Sándor (11), Sárosi Béla (11), Kéri Károly (11), Nagy II András (6), Sipos Vilmos (11), Gyulai László (10), Sárosi György dr. (10), Lakat Károly (10), Lukács Ede (9). Játszottak még: Tihanyi András (4), Onódi Béla (3), Nagy III Pál (1), Kiss II József (1), Gyetvai László (1).

Edző: Berkessy Elemér

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó, 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti sport
 Hungary – List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok